Бенковски () — село в Болгарии. Находится в Кырджалийской области, входит в общину Кирково. Население составляет 2 087 человек.

Политическая ситуация 
В местном кметстве Бенковски, в состав которого входит Бенковски, должность кмета (старосты) исполняет Исмет Халил Халил (Движение за права и свободы (ДПС)) по результатам выборов.

Кмет (мэр) общины Кирково — Шукран Кязим Идриз (Движение за права и свободы (ДПС)) по результатам выборов.

Ссылки 
 Статистика населения  

Сёла Кырджалийской области